Lament — одиннадцатый студийный альбом немецкой экспериментальной музыкальной группы Einstürzende Neubauten, издан в 2014 году. Выпущен к столетию начала Первой Мировой войны.

Об альбоме 
Первоначальная идея заключалась в поиске свидетельств, рассказывающих историю Первой мировой войны, ещё недостаточно изученных. Группа специально не называет эту работу альбомом, произведение построено по концептуальному принципу и идет в хронологическом порядке. Это не политический манифест, здесь нет воззваний. Некоторые стилистические вариации не присущи Einstürzende Neubauten: две военные песни доджазовой эпохи от военного оркестра The Harlem Hellfighters, который вел в бой первый в истории негритянский полк; два текста фламандского писателя Пола ван ден Брока; реконструкция в духе кабаре 1920–х годов труда немецкого писателя и исполнителя Иосифа Плота, отражавшего историю Первой мировой войны посредством подражания животным; интерпретация Баргельдом немецкой версии «Where Have All The Flowers Gone» Пита Сигера в исполнении Марлен Дитрих.

Кроме того, группа записала версию национального гимна, исполнявшуюся многими участниками войны, в том числе Германией, Великобританией и Канадой. Lament также включает в себя массу аудиозаписей на восковых цилиндрах, сделанных лингвистами в немецких лагерях заключённых: они читают библейскую притчу о блудном сыне на своих языках, некоторые из которых уже исчезли, поверх замедленной записи песнопений на ту же тему фламандского композитора 16 века Якоба Клемент–не–Папа, который жил и умер в Дискмёйде.

В альбоме использованы тексты ван ден Брока, это напоминание о том, что Первая мировая война шла параллельно с развитием модернизма и совпала с антигосударственными художественными тенденциями, такими, как дадаизм и футуризм.

Отсылка «Hitler! Hi-hi-hitler», к Адольфу Гитлеру, связана с тем, что Первая Мировая война предшествовала Второй, и 1918 год стал ожиданием 1939-го.

Бликса Баргельд дал понять следующее: «Мы играем Lament. Мы не играем Haus der Lüge или другие альбомы. Мы играем отрывки из альбома Lament. В дополнение к этим вещам мы играем три других, которые неким образом объединены с Lament — например, Let’s Do it A Dada, который имеет смысл в общем контексте, и, вероятно, Armenia, который также имеет смысл в контексте Первой мировой войны. Турне с Greatest Hits мы будем делать в 2015, и это будет как бы фестивальное турне. Мы обычно осуществляем гораздо больше исследований в области звука и думаем, что делать с новым материалом, потому что Neubauten — это очень материалистическая группа в определенном смысле. В этом случае у нас было два научных исследователя для получения фактического материала, потом мы работали с идеями. Все началось в 2013 году, тогда же все и закрутилось. Я уже к тому времени знал, что мы ставим это на сцене, у нас есть на это год, и все это время средства массовой информации будут скармливать нам тонны историй о Первой мировой войне. Я знал, что мы должны будем найти что–то, новые идеи о войне, которые ещё не стали общим местом. Я бы очень старался избегать воспроизведения звуков войны. Я очень не хочу такого уравнения: Einstürzende Neubauten = шум = война. Пусть Rammstein занимается такими вещами. Я хотел рассказать ужасную историю красиво, а не наоборот».

Группа снова начала работать со сжатым воздухом, чего не делала с 2004 года, с альбома Perpetuum Mobile.

Концерты-презентации в России прошли в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2015 года.

Список композиций

Участники записи 
 Einstürzende Neubauten
 Бликса Баргельд — вокал, декламация, орган Хаммонда, воздушный компрессор, трубы, колокола, Mini Cube Speaker, слайд-гитара, музыка, тексты, аранжировка 
 Йохен Арбайт — электрогитара, вокал, бэк-вокал, пластиковые трубы, тарелки, Mini Cube Speaker, музыка
 Александр Хаке — бас-гитара, вокал, свист, музыка
 Н. У. Унру — перкуссия, металлический лист, воздушный компрессор, трубы, Mini Cube Speaker, бэк-вокал, музыка
 Руди Мозэр — перкуссия, мраморная плита, колокола, Mini Cube Speaker, электрификация, патроны, бэк-вокал, музыка
 Приглашённые музыканты
 Ян Тильман Шаде — виолончель, аранжировка
 Александра Марин — виола
 Бианка Марин — виола
 Наталия Костюк — виолончель
 Александра Палади — скрипка
 Ольга Пак — скрипка
 Лейла Ахметова — скрипка
 Джонатан Мезонеро — скрипка
 Мэттью Пиблес — скрипка
 Александр Тарберт — контрабас
 Тим Брокманн — пиано
 Технический персонал
 Борис Вильсдорф — звукоинженер
 Михаэль Швабе — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт группы Einstürzende Neubauten

Альбомы Einstürzende Neubauten
Индастриал-альбомы
Экспериментальная музыка